Biała Gwardia  Biali – nazwa stosowana przez bolszewicką propagandę na Armię Ochotniczą z czasów wojny domowej w Rosji. 
 Biała Gwardia – zespół muzyczny z Moskwy stworzony przez Zoję Jaszczienko
 Biała gwardia – powieść Michała Bułhakowa